

Дани сећања 

1080-е п. н. е.